Левкотея — у давньогрецькій міфології ім'я Іно після її перетворення в богиню. 
 Левкотея — у давньогрецькій міфології дочка повелителя Ахеменіі Орхама.
 Левкотея — Астероїд